Okręty US Navy o nazwie „New Bedford”

 Pierwszy USS „New Bedford” (PF-71) był fregatą zwodowaną w 1943 roku i sprzedaną na złom w 1947 roku.
 Drugi USNS „New Bedford” był pierwotnie transportowcem US Army FS-289, nabyty przez US Navy w 1950 roku i sprzedany w 1996 roku.

New Bedford